Adam Rubinowicz – mercante polacco ritratto in un noto dipinto
 Dawid Rubinowicz – scrittore polacco di origine ebraica, vittima dell'Olocausto
 Wojciech Rubinowicz – fisico polacco